Ammi cicutarium är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow och Spreng.. Ammi cicutarium ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
cicutarium